Naturally peut faire référence à

Musique

Album 

 , un album de JJ Cale sorti en  ;
 , un album de Sharon Jones sorti le  ;
 , un album de John Pizzarelli sorti en 1993 ;
 , un album de Three Dog Night sorti le .

Chanson 

 , une chanson de Fat Mattress sortie en 1970 ;
 , une chanson d'Heatwave, figurant sur l'album Current sorti en 1982 ;
 , une chanson de Huey Lewis and the News, figurant sur l'album Fore!, sorti le  ;
 , une chanson de Raffi, figurant sur l'album Bananaphone, sorti le  ;
 , une chanson de Kalapana sortie le  ;
 , une chanson de Deborah Gibson sortie le  ;
 , une chanson d'Ayumi Hamasaki, figurant sur l'album I Am... sorti le  ;
 , une chanson de Selena Gomez sortie le .

Autre 

Naturally, une entreprise organisant des salons sur l'alimentation biologique et le bien-être.

Homonymie de titre